Buckingham může znamenat:

Buckingham – anglické město
Buckinghamský palác – sídlo britského panovníka v Londýně

příjmení
Carmel Buckingham (*1998) – americká zpěvačka
Celeste Buckingham (*1995) – slovenská zpěvačka americko-švýcarského původu
Lindsey Buckingham (*1949) – americký hudebník, člen skupiny Fleetwood Mac
Michelle Buckinghamová (*1968) – kanadská zápasnice

titul
 George Villiers, 1. vévoda z Buckinghamu
 George Villiers, 2. vévoda z Buckinghamu

jiné
Bristol Buckingham – britský dvoumotorový letoun